Il singolare del torneo di tennis Torino Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Albert Costa che ha battuto in finale Oscar Martinez Dieguez 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Renzo Furlan (quarti di finale)
 Stefano Pescosolido (quarti di finale)
 Richard Fromberg (semifinali)
 Horst Skoff (quarti di finale)

 Mauricio Hadad (primo turno)
 Franco Davín (secondo turno)
 Albert Costa (Campione)
 Horacio de la Peña (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torino Challenger 1994